Petteri Lindbohm (né le  à Helsinki) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HIFK, il rejoint les équipes de jeunes du Kiekko-Vantaa. Il débute en senior avec l'équipe première dans la Mestis, le deuxième niveau national en 2012. Il est choisi au sixième tour en cent-soixante-seizième position par les Blues de Saint-Louis lors du repêchage d'entrée 2012 de la Ligue nationale de hockey. En 2012-2013, il découvre la SM-liiga avec le Jokerit Helsinki. Il part en Amérique du Nord en 2014 est assigné aux Wolves de Chicago, club école des Blues dans la Ligue américaine de hockey. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Blues chez les Ducks d'Anaheim. Il marque son premier but dans la LNH le  face aux Bruins de Boston.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2011-2012 || Kiekko-Vantaa || Mestis ||5 ||0 ||3 ||3 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Jokerit Helsinki || SM-liiga ||35 ||0 || 4|| 4|| 61||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 || Kiekko-Vantaa || Mestis ||6 ||3 || 0|| 3|| 4||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 || Jokerit Helsinki || Liiga ||18 ||0 || 1|| 1|| 18||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 || Kiekko-Vantaa || Mestis || 13|| 1|| 1|| 2|| 12||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 || Ässät || Liiga || 19|| 1|| 4|| 5|| 8||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015|| Wolves de Chicago || LAH || 53|| 6|| 12|| 18|| 62|| 5|| 0|| 1|| 1|| 10
|-
| 2014-2015|| Blues de Saint-Louis || LNH || 23|| 2|| 1|| 3|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| Wolves de Chicago || LAH || 43 || 3 || 8 || 11 || 50 || - || - || - || - || - 
|-
| 2015-2016|| Blues de Saint-Louis || LNH || 10 || 0 || 0 || 0 || 7 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Wolves de Chicago || LAH || 52 || 8 || 8 || 16 || 54 || 9 || 1 || 3 || 4 || 2
|-
|2016-2017 || Blues de Saint-Louis || LNH || 7 || 0 || 0 || 0 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Wolves de Chicago || LAH ||23 ||1 ||2 ||3 ||21 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Lausanne HC || NLA || 41|| 4|| 11|| 15|| 24|| 12|| 0|| 3|| 3|| 8
|-
|2019-2020 || Lausanne HC || NLA ||50 ||8 ||14 ||22 ||52 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2020-2021 || HC Bienne || LNA|| 44 ||4 ||10 ||14 ||49 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2021-2022 || Jokerit || KHL ||45 ||3 ||5 ||8 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2021-2022 || Panthers de la Floride || LNH || 9 || 0 || 1 || 1 || 5 || - || - || - || - || -

| 49 || 2 || 2|| 4 || 42 || - || - || - || - || -

Au niveau international

| 2011 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| align="left"| place
|-
| 2013 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 0|| 2|| 2|| 4|| +8|| align="left"|  place
|-
| 2019 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 2|| 1|| 3|| 6|| +2||align="left"| Médaille d'or
|-
| 2021 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 1|| 1|| 2|| 0|| +2||align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2022|| align=left| Jeux olympiques || 6|| 0|| 2|| 2|| 2|| +3|| align=left| Médaille d'or

Notes et références 

Naissance en septembre 1993
Naissance à Helsinki
Défenseur de hockey sur glace
Joueur finlandais de hockey sur glace
Champion olympique de hockey sur glace
Champion olympique finlandais
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Choix de repêchage des Blues de Saint-Louis
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur du Lausanne HC
Joueur du Kiekko-Vantaa
Joueur du HC Bienne
Joueur des Panthers de la Floride